Tynaarlo est une commune néerlandaise en Drenthe.
 Tynaarlo est un village néerlandais faisant partie de la commune du même nom.